Osiągnięcia i skład piłkarskiego zespołu A.C. Milan w sezonie 2000/01.

Osiągnięcia 
 Serie A: 6. miejsce
 Puchar Włoch: odpadnięcie w 1/2 finału
 Liga Mistrzów: odpadnięcie w 2. rundzie grupowej

Skład zespołu 
Bramkarze:

Obrońcy:

Pomocnicy:

Napastnicy:

Bibliografia 
 https://www.acmilan.com/it
 http://www.acmilan.pl/

Zobacz też 
 A.C. Milan w poszczególnych latach
 Serie A (2000/2001)
 Liga Mistrzów UEFA (2000/2001)

A.C. Milan w poszczególnych sezonach